Spaceflight (engl. für Raumfahrt) steht für:

 Spaceflight Industries, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Spaceflight, Inc., US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, siehe Rideshare
 Spaceflight (Zeitschrift), ein Magazin der British Interplanetary Society